Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 31 июля по 1 августа в Водном центре.

Медалисты

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
1 августа 2012, в 20:12 по местному времени

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012